Caviezel ist ein Familienname.

Namensträger 
 Caroline Stocker-Caviezel (1829–1914), Schweizer Frauenrechtlerin
 Claudia Caviezel (* 1977), Schweizer Textildesignerin
 Dario Caviezel (* 1995), Schweizer Snowboarder
 Flavia Caviezel (* 1964), Schweizer Ethnologin
 Flurin Caviezel (* 1956), Bündner Musiker, Kabarettist und Entertainer
 Gino Caviezel (* 1992), Schweizer Skirennfahrer
 James Caviezel (* 1968), US-amerikanischer Schauspieler
 Lorenz Caviezel, schweizerisch-estnischer Zuckerbäcker
 Mauro Caviezel (* 1988), Schweizer Skirennfahrer
 Nott Caviezel (* 1953), Schweizer Kunsthistoriker und Universitätsprofessor
 Tarzisius Caviezel (* 1954), Schweizer Politiker, CEO des HC Davos, CEO der Burkhalter Holding

Familienname